Micrapion är ett släkte av steklar. Micrapion ingår i familjen Leucospidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glanssteklar
Micrapion